→, -> může odkazovat na:

 jednu z šipek, znak z Unicode
 jedna z kláves se šipkami na klávesnici
 →,> operátor přiřazení v různých programovacích jazycích
 ->, operátor ukazatel v C a C++ kde a->b je ekvivalentní s (*a).b
 →, představující směr chemické reakce v chemické rovnici
 →, představuje soubor všech matematických funkcí, které mapují z jedné množiny do druhé v teorii množin
 →, představuje implikaci v logice
 →, představuje morfismus v teorii kategorií
 →, představuje vektor ve fyzice a matematice
 relativní směr doprava nebo dopředu (závisí na konkrétní interpretaci)